Cluthia är ett släkte av kräftdjur. Cluthia ingår i familjen Leptocytheridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Cluthia